Ялма — река:

 Ялма (приток Пры) — река в Московской области.
 Ялма (приток Суры) — река в Нижегородской области.